Plano (cinema)
Plano (geometria)
Plano econômico
Plano de saúde
Plano espiritual

Localidades 

Plano (Illinois)
Plano (Iowa)
Plano (Texas)

Desambiguações de topônimos